Станко Поклепович (; ) — хорватский футболист и футбольный тренер.

Карьера 
Станко Поклепович играл в Югославии за хорватский клуб «Сплит» из его родного города с конца 1950-х до начала 1970-х годов.

В 1984 году Поклепович был назначен главным тренером сплитского «Хайдука», ставшего вторым в чемпионате Югославии в первом же сезоне его работы на этом посту. В розыгрыше Кубка УЕФА 1985/86 «Хайдук» под руководством Поклеповича дошёл до четвертьфинала.

С 1987 по 1991 год Поклепович работал главным тренером в черногорской «Будучности», боснийском «Бораце» и кипрском «АПОЭЛе». В 1991 год он вернулся в «Хайдук», с которым выиграл первый национальный чемпионат после обретения Хорватией независимости. В 1992 году Поклепович был главным тренером сборной Хорватии. Но под его руководством хорваты выиграли лишь 1 матч (у Мексики), свели 1 вничью и 2 проиграли в Австралии местной национальной сборной). Все встречи носили товарищеский характер.

В 1994 году Поклепович перебрался в Иран, где сначала возглавлял сборную этой страны, а затем — тегеранский клуб «Персеполис», который при нём дважды выигрывал национальный чемпионат.

В 1998 году Поклепович стал главным тренером хорватского «Осиека», приведя его к победе в Кубке Хорватии, первому трофею в истории клуба. Впоследствии он без особых успехов работал с венгерским «Ференцварошом», иранскими «Сепаханом» и «Дамаш Гиланом». В 2010 и 2015 годах Поклепович некоторое время вновь возглавлял «Хайдук».

Достижения

В качестве тренера 
 «Хайдук» Сплит
 Чемпион Хорватии (1): 1992
 Обладатель Кубка Хорватии (1): 2009/10
 Обладатель Суперкубка Хорватии (1): 1992

 «Осиек»
 Обладатель Кубка Хорватии (1): 1998/99

 «Персеполис»
 Чемпион Ирана (2): 1995/96, 1996/97

Примечания 

Футболисты Югославии
Игроки ФК «Сплит»
Футбольные тренеры Югославии
Футбольные тренеры Хорватии
Тренеры ФК «Хайдук» Сплит
Тренеры ФК «Будучност» Подгорица
Тренеры ФК «Борац» Баня-Лука
Тренеры ФК АПОЭЛ
Тренеры сборной Хорватии по футболу
Тренеры сборной Ирана по футболу
Тренеры ФК «Персеполис»
Тренеры ФК «Целе»
Тренеры ФК «Осиек»
Тренеры ФК «Ференцварош»
Тренеры ФК «Сепахан»
Тренеры ФК «Дамаш Гилян»